Alopecosella är ett släkte av spindlar. Alopecosella ingår i familjen vargspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vargspindlar
Alopecosella

fr:Alopecosella